Шоуни може да се отнася за:
 Шоуни (племе), индианско племе в Северна Америка
 Шоуни (Канзас), град в Канзас, САЩ
 Шоуни (Оклахома), град в Оклахома, САЩ
 Шоуни (окръг), окръг в Оклахома, САЩ